Есе́й (; ) е посьолок в Красноярски край, Русия. Разположен е на брега на езеро Есей, на около 475 km северно от районния център Тура. Към 2016 г. има население от 630 души.

История 
Селището е основано през 1628 г. на кръстовище на северните търговски пътища. През 1892 г. е построена църква. През 1933 г. е построено училище.

През 2012 г. местното селско управление взема решение за забрана на вноса и производството на алкохол в селото от януари 2013 г. до март 2017 г. По-голямата част от населението подкрепя това решение.

Население

Климат 
Климатът в селото е субарктичен.

Икономика 
Основният отрасъл в селото е еленовъдството. Има училище.

Източници 

Села в Красноярски край